Алексей Павлович Мартынов (родился 4 марта 1947, Москва) — советский и российский камерный и оперный певец, тенор, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Народный артист Российской Федерации (2002).

Биография 
Алексей Павлович Мартынов родился 4 марта 1947 года в Москве. В 1966 г. окончил Музыкальное училище им. Гнесиных (класс скрипки Ю. М. Юровецкого), в 1970 г. с отличием окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс скрипки Л. П. Булатова). В 1976 г. с отличием окончил Московскую консерваторию как вокалист (класс Г. И. Тица). В настоящее время является профессором Московской консерватории имени П. И. Чайковского (кафедра сольного пения).

Дирижёры 
Сотрудничал с выдающимися российскими дирижёрами: Е. Светлановым, Г. Рождественским, В. Федосеевым, Д. Китаенко, Ю. Темиркановым, В. Гергиевым, А. Дмитриевым, Й. Алекса, Э. Класом, С. Сондецкисом, М. Янсонсом, В. Спиваковым, М. Плетнёвым и другими. Сотрудничал с известными зарубежными мастерами: И. Маркевичем, И. Менухиным, П. Этвашем, П. Нойманном, Г. Кёгелем, Г. Ферро, Ю. Францем.

Награды и звания 
 Лауреат международного конкурса вокалистов им. Ф. Эркеля (Будапешт, Венгрия, 1975, II премия).
 Лауреат международного конкурса вокалистов в Олдборо (Великобритания, 1978, IV премия).
 Народный артист Российской Федерации (2002)
 Заслуженный артист Российской Федерации (1996)

Дискография 
Выпущено более 20 компакт-дисков с записями камерной, вокально-симфонической и оперной музыки: записаны оперы С. Прокофьева («Маддалена», дирижёр Г. Рождественский), И. Стравинского («Мавра», дирижёр Т. Фишер, Голландия; «Свадебка», дирижёр П. Этваш), Н. Каретникова («Тиль Уленшпигель», дирижёр Э. Хачатурян), Каломириса («Протомастер», дирижёр Э. Хачатурян).

С Ансамблем песни и пляски Советской армии записаны десятки песен, включая «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Однозвучно гремит колокольчик», «Эх, дороги…», «Калинка» и другие, ставшие «визитными карточками» ансамбля.

Восьмая симфония Г. Малера (дирижёр Е. Светланов), «Песнь о лесах» Д. Шостаковича (JVC, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, дирижёр В. Федосеев), «Повесть временных лет» Г. Дмитриева (дирижёр Г. Рождественский), «Реквием» Э. Денисова, «Реквием» В. Артёмова, «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну» И. С. Баха.

С 1972 г. Алексей Мартынов участвовал в фондовых записях Гостелерадио СССР и России. Всего записано более 30 часов музыки: оперы, оперетты, оратории, кантаты, вокальные циклы, романсы и песни композиторов XVII—XX вв., народные песни, записи с симфоническими, камерными, народными, эстрадно-симфоническими коллективами; камерно-инструментальными ансамблями и т. п.

Примечания

Ссылки 
 А. П. Мартынов на сайте Московской консерватории
 А. П. Мартынов, официальная страница на сайте vk.com
 А.П.Мартынов, официальный канал на Youtube
 А. П. Мартынов, страница на сайте discogs.com

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории